Федлимид Рехтмар (Законодатель) — легендарный верховный король Ирландии. Он правил в начале II века нашей эры (Джеффри Китинг писал, что  Федлимид правил в 104—113 годах, а Анналы четырёх мастеров — в 110 — 119 годы )

Биография 
Федлимид Рехтмар был сыном верховного короля Ирландии Туатала Техтмара и Байны (Báine), дочери Скала (Scal). 

Согласно средневековой ирландской легенде и исторической традиции Туатал Техтмар стал верховным королём после того как победил в битве своего предшественника Эллима мак Конраха (участвовавшего в свержении  отца Туатала - Фиахи Финдолайда). Туатал Техтмар был свергнут правителем Ольстера Мал мак Рокриде

Федлимид Рехтмар через четыре года после гибели отца отомстил его убийце. Федлимид разбил Мал мак Рокриде и сам стал верховным королём Ирландии. Федлимид прославился тем, что упорядочил законодательство — ввёл в правовую базу принцип талиона. Он (если верить легендам) завершил дорожное строительство вокруг Тары. Он правил в течение девяти  лет, прежде чем умер естественной смертью.
Его преемником был Катайр Mop. Но через три года тот был свергнут сыном Федлимида - Конном Сто Битв, ставшим новым верховным королём Ирландии.

Семья и дети 
Федлимид был женат два раза.

Первый брак: Кнуха Шеннфинн (Cnucha Chennfhinn) дочь Конна (Conna Luimnech), от которой родились:
 Крина (Crinna)
 Фиаха Суидге (Fiachu Suigde)
 Коел
 Эохайд Финн
 Круисине (Cruisíne)

Второй брак: Уна Оллкрутак дочь Дерг Лоахлайна (Derg Loachlainn), от которой родился:
 Конн Сто Битв преемник Катайр Mopа.

Кроме того, его дочерью от неизвестной женщины называли Аифе, которая якобы сочеталась браком с её собственным единокровным братом Конном Сто Битв.

Семейное древо Уи Нейллов 
Жирным шрифтом выделены Верховные Короли Ирландии.

Примечания

Литература 
 
 
 

Персонажи по алфавиту
Мифологические персонажи по алфавиту
Верховные короли Ирландии
Ирландская мифология